Central city en anglais se traduit en français par « ville centrale ». Il peut s'agir du nom de localités réelles ou fictives ou d'un terme d'urbanisme, la ville centrale.

Toponyme 

 Central City (Arkansas),
 Central City (Colorado),
 Central City (Dakota du Sud),
 Central City (Iowa),
 Central City (Illinois),
 Central City (Kentucky),
 Central City (Nebraska),
 Central City, une localité du comté de Somerset en Pennsylvanie,

Bâtiment 
 Central City (gratte-ciel), un gratte-ciel situé à Surrey (Colombie-Britannique) dans l'agglomération de Vancouver au Canada.

Fiction 
Dans les bandes dessinées de DC Comics, Central City est une ville de fiction, celle du super-héros Flash.